Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1964 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1963/64, 4-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Один из трёх финалов в истории Кубка обладателей кубков УЕФА, который был переигран. Первый финальный матч состоялся 13 мая 1964 года, на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились португальский «Спортинг Лиссабон» и венгерский «МТК». Переигровка матча прошла 15 мая 1964 года, на стадионе «Босуилштадион» в Антверпене.

Отчёты о матчах

Финал

Переигровка

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1963/1964

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира 

1964
Кубок обладателей кубков УЕФА
Спорт в Бельгии в 1964 году
Май 1964 года
События 13 мая
События 15 мая
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Кубок обладателей кубков УЕФА 1964
Кубок обладателей кубков УЕФА 1964
Международные соревнования по футболу в Бельгии